Jadue ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Jadue (* 1967), chilenischer Architekt, Soziologe und Politiker
 Matías Jadue (* 1992), chilenisch-palästinensischer Fußballspieler
 Sergio Jadue (* 1979), Präsident des Nationalen Verbandes des Profifußballs von Chile